Dórok, ókori nép
 Dór hangsor, zenei fogalom
 Dór oszloprend, építészeti fogalom